Мордово — название населённых пунктов в России:

 Мордово — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Мордово — посёлок городского типа в Тамбовской области, административный центр Мордовского района.
 Мордово — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Мордово — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Мордово — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

См. также 
 Мордово-Аделяково — село в Исаклинском районе Самарской области.